Karlsdorf – comune tedesco
 Karlsdorf-Neuthard – comune tedesco
 Karlsdorf – frazione del comune austriaco di Pernersdorf
 Karlsdorf – frazione del comune tedesco di Neuhardenberg
 Karlsdorf – località del comune tedesco di Ihlow
 Karlsdorf (oggi Karlova Ves) – comune ceco
 Karlsdorf (oggi Banatski Karlovac) – comune serbo
 Karlsdorf (oggi Karlova Ves) – quartiere della città slovacca di Bratislava